William Turner  – pittore e incisore inglese
 William Turner (1775-1851)  – compositore inglese
 William Turner (1508-1568)  – ornitologo e botanico inglese
 William Turner (1832-1916)  – anatomista, antropologo e professore universitario inglese
 Bill Turner  – calciatore inglese
 Bill Turner (n. 1944)  – cestista statunitense
 Bill Turner  – personaggio della saga cinematografica Pirati dei Caraibi, padre di Will
 Will Turner  – personaggio della saga cinematografica Pirati dei Caraibi, figlio di Bill